Трэйси Ганз (, настоящее имя Трэйси Ричард Ирвинг Ульрих, ; 20 января 1966, Голливуд, Калифорния) — американский гитарист и автор песен, известный как основатель глэм-метал группы L.A. Guns, а также супергрупп Brides of Destruction и Contraband. Он также был участником первого состава Guns N' Roses, но через несколько месяцев покинул группу.

Дискография

Сольные альбомы 
 Killing Machine (1998) (переиздан в 2004 году под названием All Eyes are Watchin')

L.A. Guns 
не считая концертных альбомов и сборников
 L.A. Guns (1988)
 Cocked & Loaded (1989)
 Hollywood Vampires (1991)
 Vicious Circle (1994)
 American Hardcore (1996)
 Wasted EP (1998)
 Shrinking Violet (1999)
 Man in the Moon (2001)
 Waking the Dead (2002)
 The Missing Peace (2017)
 The Devil You Know  (2019)

Contraband 
 Contraband (1993)

вместе с Гилби Кларком 
 99 Live (1999)
 Swag (2002)
 Welcome to the Jungle: A Rock Tribute to Guns N' Roses (2002)
 Gilby Clarke (2007)

Welcome to the Jungle — трибьют-альбом Guns N' Roses, где Ганз и Кларк сыграли на гитаре на каждой песне.

Brides of Destruction 
 Here Come the Brides (2004)
 Runaway Brides (2005)

Social Disorder 
 Love 2 Be Hated (2021)

Гостевое участие

Ссылки 
 http://www.traciigunsofficial.com/
 https://web.archive.org/web/20100217162119/http://www.traciigunsstar.com/about%20Tracii.html

Соло-гитаристы
Рок-гитаристы США
Музыканты, известные под псевдонимами